Бакарі́ Коне́:

 Бакарі Коне (1988) — буркінійський футболіст
 Бакарі Коне (1981) — івуарійський футболіст

Сторінки зі списками однофамільців-тезок